Płachta oder Plachta ist der Familienname folgender Personen:

Bodo Plachta (* 1956), deutscher Literaturwissenschaftler (Editionswissenschaft)
Jacek Płachta (* 1969), polnisch-deutscher Eishockeyspieler und -trainer
Matthias Plachta (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
Otto Plachta (1911–1993), Wegemeister des Kreises Wernigerode, Ehrenmitglied des Harzklubs Wernigerode und Nöschenröder Schützenmeister